Albanöd ist der Ortsname von

 Albanöd (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Albanöd (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern